Verchères est une municipalité du Québec (Canada) située en Montérégie ;
 Verchères est un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Verchères est une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 le comté de Verchères est un ancien comté municipal du Québec ;
 Verchères est une ancienne circonscription électorale fédérale du Canada, située au Québec.

Voir aussi 
 Madeleine de Verchères, une héroïne de la Nouvelle-France
 Madeleine de Verchères, film  réalisé par Joseph-Arthur Homier en 1922 d'après un scénario d'Emma Gendron
 Verchères—Les Patriotes, une circonscription électorale fédérale du Canada, située au Québec
 Richelieu-Verchères, une ancienne circonscription électorale provinciale du Québec
 Richelieu—Verchères, une ancienne circonscription électorale fédérale du Canada, située au Québec
 Verchères, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1838.